Phoronomie steht

 in der Physik für die Bewegungslehre, siehe Kinematik
 in der Sportwissenschaft für die Lehre vom Energieaufwand bei bestimmter körperlicher Betätigung, siehe Bewegungswissenschaft